

Камискалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Алакольський район, Жетисуська область
 Камискалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Ісатайський район, Атирауська область